Kamionki kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen: 

Kamionki (Groot-Polen)
Kamionki (Mazovië)
Kamionki (Święty Krzyż)
Kamionki (Pommeren)
Kamionki (district Giżycko) - Ermland-Mazurië
Kamionki (district Gołdap) - Ermland-Mazurië
Kamionki (West-Pommeren)